Dark Water puede hacer referencia a:

Cine y televisión 
 Las películas basadas en la historia Agua Flotante (浮遊する水, Fuyū Suru Mizu) de Kōji Suzuki, primera historia de la antología de Suzuki Dark Water (仄暗い水の底から; Honogurai mizu no soko kara).
 Dark Water (película de 2002), película de 2002 dirigida por Hideo Nakata.
 Dark Water (película de 2005), película de 2005 dirigida por Walter Salles, remake de la película japonesa.
 Andara Pani, remake hindú protagonizado por Kareena Kapoor.
 Dark Water, episodio de Doctor Who emitido en 2014.

Publicaciones 
 Dark Water (仄暗い水の底から; Honogurai mizu no soko kara; literalmente En las profundidades del agua oscura), una colección de historias cortas de Kōji Suzuki;
 Dark Water, manga ilustrado por Meimu.